José Antonio puede referirse a:
 José Antonio Primo de Rivera (24 de abril de 1903 - 20 de noviembre de 1936) fue un abogado y político español, primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador de la Falange Española.
 José Antonio Páez  (13 de junio de 1790 — 6 de mayo de 1873) fue un prócer de la independencia de Venezuela. Fue general, jefe del ejército nacional y jefe militar del departamento de Venezuela.

 José Antonio Kast (18 de enero de 1966) es un abogado y político conservador chileno.
 José Ángel Iribar  (1 de marzo de 1943) es un exfutbolista y exentrenador español.
 José Antonio Reyes Calderón (1 de septiembre de 1983-1 de junio de 2019) fue un futbolista español que se desempeñaba como extremo derecho para el Sevilla y para la Selección española de fútbol.
 José Antonio Griñán Martínez (7 de junio de 1946), también conocido como Pepe Griñán, es un inspector de trabajo y político español, presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 y presidente del Partido Socialista Obrero Español entre 2012 y 2014.
 José Antonio Camacho Alfaro (8 de junio de 1955) es un exfutbolista y entrenador español. Actualmente se encuentra sin equipo. En 1992 comenzó su carrera como técnico, para posteriormente ocupar el cargo de seleccionador nacional de España entre 1998 y 2002.
 José Antonio Ramos Sucre (9 de junio de 1890- 13 de junio de 1930) fue un poeta, ensayista, educador, autodidacta y diplomático venezolano.
 José Antonio Abellán Hernández (22 de abril de 1960) es un periodista español que desarrolla principalmente su actividad profesional en la radio. Desde enero de 2019, dirige y presenta el programa La Jungla en La Jungla Radio.
 José Antonio Labordeta Subías (10 de marzo de 1935-ib., 19 de septiembre de 2010) fue un cantautor, escritor, político y profesor español, diputado en el Congreso por Chunta Aragonesista en las legislaturas VII y VIII.
Wikipedia:Desambiguación